Ранчо ел Капричо има више значења:

 Ранчо ел Капричо (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо ел Капричо (Езекијел Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо ел Капричо (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ранчо ел Капричо, Арнулфо Ордоњез (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику